Case Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Case Township (Michigan)
 Case Township (Oklahoma)